Šukys může být:

Jméno vodního toku 
 Šukys - alternativní název přítoku Akmeny, častěji nazývaný Šukupis

Příjmení 
 nejčastěji litevské; potom odpovídající příjmení provdané ženy je Šukienė a neprovdané ženy - Šukytė a ženy, která nechce příjmením označit rodinný stav - Šukė
 Algirdas Šukys (1928 - 2018) – litevský kandidát fyzikálně-matematických věd, nositel řádu za zásluhy o Litvu
 Artūras Šukys (*1983) – litevský basketbalový rozhodčí
 Jonas Šukys (1935 - 2021) – litevský jazykovědec
 Jonas Šukys – litevský matematik
 Liudas Šukys (*1972) – litevský politik, bývalý viceministr kultury (2008 - 2010)
 Petras Šukys  – litevský politik, bývalý zástupce starosty okresu Skuodas
 Raimondas Šukys (*1966) – litevský právník a politik, ministr
 Silverijus Šukys (*1945) – litevský politik, starosta města Klaipėda (1995 - 1997)
 Laura Šukienė - badatelka na Šiauliaiské Univerzitě
 Sofija Šukienė (1915 - 1993) – litevka, nositelka označení Spravedlivý mezi národy